Stornäs kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stornäs, Åland, Finström, 
 Stornäs, Borgå, Nyland, 
 Stornäs, Lovisa, Nyland,

Sverige 

 Stornäs, Vilhelmina kommun, 

Robotskapade Finlandförgreningar